Dzierżyński, Dzierzynski oder Dserschinski ist der Familienname folgender Personen:
 Iwan Dserschinski (1909–1978), russisch-sowjetischer Komponist
 Feliks Dzierżyński (1877–1926), russisch-sowjetischer Berufsrevolutionär und Geheimdienstchef
 Yvan Dzierzynski (* 1990), französischer Fußballspieler
 Zofia Dzierżyńska (1882–1968), Ehefrau von Feliks Dzierżyński

Daneben steht es für
Ortschaften in Russland:
 Dserschinski (Stadt), Stadt in der Oblast Moskau
 Dserschinski (Nowosibirsk), Siedlung in der Oblast Nowosibirsk
 Dserschinski (Woronesch), Siedlung in der Oblast Woronesch

Verwaltungseinheiten in Russland:
 Rajon Dserschinski (Kaluga), Rajon in der Oblast Kaluga
 Rajon Dserschinski (Jaroslawl), Stadtbezirk (Rajon) von Jaroslawl
 Rajon Dserschinski (Nischni Tagil), Stadtbezirk (Rajon) von Nischni Tagil
 Rajon Dserschinski (Nowosibirsk), Stadtbezirk (Rajon) von Nowosibirsk
 Rajon Dserschinski (Orenburg), Stadtbezirk (Rajon) von Orenburg
 Rajon Dserschinski (Perm), Stadtbezirk (Rajon) von Perm
 Rajon Dserschinski (Wolgograd), Stadtbezirk (Rajon) von Wolgograd

ehemaliger Name von:
 Sorsk, Stadt in Chakassien (Russland)

Siehe auch:
 Feliks Dzerzhinskiy (Schiff), Flusskreuzfahrtschiff